Бу́шман () — немецкая фамилия.

Фамилия 
  (род. 1955) — немецкий саксофонист, кларнетист и композитор.
 Бушман, Марко (род. 1977) — немецкий политик.
  (род. 1970) — немецкий политик.
  (род. 1964) — немецкий телеведущий, спортивный репортёр и баскетболист.
  (1805—1864) — немецкий создатель музыкальных инструментов, изобретатель губной гармоники.
  (1805—1880) — немецкий лингвист и библиотекарь.
 Бушман, Юрий Вячеславович (род. 1990) — украинский футболист.

 Бушман — российский дворянский род.

См. также